

Geografia

Austria 
 Götzendorf an der Leitha – gmina targowa w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Bruck an der Leitha

Niemcy 
 Götzendorf – dzielnica Schnaittenbachu

Zobacz też 
 Gotzendorf
 Velm-Götzendorf